Sãofelense – abitanti di São Félix de Balsas
Sãofelense – abitanti di São Félix do Coribe